

W Polsce 

 Kalisz – miasto
 Kalisz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Kalisz – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany 
 Kalisz – dawna gromada

Osoby 
 Abraham Mojżesz Kalisz (zm. 1939) – rabin, cadyk wywodzący się z chasydzkiej dynastii Warka
 Awi Kalisz (?) – izraelski brydżysta
 Chase Kalisz (ur. 1994) – amerykański pływak
 Izaak Kalisz (1779–1848) – rabin, założyciel i pierwszy cadyk chasydzkiej dynastii Warka
 Jaakow Dawid Kalisz I (1814–1878) – rabin, założyciel i pierwszy cadyk chasydzkiej dynastii Amszynow 
 Jacques Kalisz (1926-2002) – francuski architekt
 Josef Kalisz I (zm. 1936) – rabin, trzeci cadyk chasydzkiej dynastii Amszynow
 Józef Kalisz (ur. 1947) – polski polityk, urzędnik państwowy, poseł na Sejm II kadencji
 Józef Kalisz (ur. 1935) – polski elektronik, wynalazca
 Marcin Kalisz (ur. 1981) – polski aktor teatralny i filmowy
 Marcus Kalisch (1828–1885) – niemiecki filolog 
 Menachem Kalisz (1860–1917) – rabin, drugi cadyk chasydzkiej dynastii Amszynow
 Menachem Mendel Kalisz (1860–1919) – rabin, czwarty cadyk chasydzkiej dynastii Warka
 Mordechaj Menachem Mendel Kalisz (1819–1868) – rabin, drugi cadyk chasydzkiej dynastii Warka
 Raymond Kalisz (1927–2010) – amerykański biskup katolicki, werbista
 Ryszard Kalisz (ur. 1957) – polski polityk należący do Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 Szymon Kalisz (1857–1926) – rabin
 Tadeusz Kalisz (1934-2011) – polski duchowny baptystyczny
 Zofia Kalisz (ur. 1937) – polska polityk, posłanka na Sejm PRL VIII kadencji

Zobacz też 
 Kalisz Pomorski